Пфаффлар () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Ройтте. . Официальный код  —  ''''.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Бернд Хубер по результатам выборов 2004 года.

Примечания 

Общины Тироля